Eskdale (Cumbria), een plaats in het Engelse graafschap Cumbria
Eskdale (Dumfries and Galloway), een plaats in het Schotse raadsgebied Dumfries and Galloway
Eskdale (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North-Yorkshire
Eskdale (oorlogsschip), een Noors oorlogsschip tijdens de Tweede Wereldoorlog
Eskdale (Victoria), een plaats in de Australische staat Victoria